Wilfred Bouma, um futebolista neerlandês
9706 Bouma, um asteroide
Cachoeira de Bouma, uma cachoeira das Fiji

Desambiguação